Барам — еврейская фамилия и топоним:

Топоним 
 Барам — древнее еврейское поселение римско-византийского периода в Израиле.
  — кибуц на севере Израиля.
 Барам — река на острове Калимантан в Малайзии.

Персоналии 
 Барам, Григорий Иосифович (род. 1948) — доктор химических наук, лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники (1985).
 Барам, Моше (1911—1986) — израильский политик, министр труда и социального обеспечения Израиля.
 Барам, Сёма (1919—1980) — израильский и испанский художник.
 Барам, Узи (род. 1937) — израильский политик, министр внутренних дел и туризма Израиля.

Другое  
 Барам — национальный парк в Израиле.
 Барам — почти исчезнувший небольшой тибето-бирманский язык, на котором говорят в Непале.